Мардж (, реже Marj) — женское имя.

Имя 
См. Мардж (имя)

Прочее 
  — имя ряда тропических штормов и тайфунов.
 Эль-Мардж — муниципалитет Ливии.
 Эль-Мардж — город в составе муниципалитета.

См. также 
 Марджа
 Я женат на Мардж